Wild Wild West steht für:

 Originaltitel von Verrückter wilder Westen, US-amerikanische Fernsehserie (1965–1969)
 Wild Wild West (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1999)
 Wild, Wild West (Lied), Pop-Rock-Lied der britischen Band The Escape Club (1988)
 ehemaliger Name der Holzachterbahn Bandit (Movie Park Germany) in Bottrop-Kirchhellen, Deutschland
 ehemaliger Name der Holzachterbahn Coaster-Express im Parque Warner Madrid, Spanien

Siehe auch:
 Wilder Westen